Sustav Koltšuga (ukraijinski i , poštarska košulja) sustav je radijskog nadzora ukrajinskog proizvođača Topas. Prema navodima proizvođača, uređaj snima, analizira i identificira praktički sve poznate zemaljske, zračne i morske emitere kao što su npr. radio, radar, TACAN navigacija, prijenos podataka i radarski visinomjer.

Tehnologija 
Sustav prima i obrađuje signale u rasponu od 130 MHz do 18 GHz. Smješten je na tri kamiona. Sustavi i računala za obradu signala nalaze se na četvrtom kamionu. Pojedinačni kamioni obično se postavljaju na udaljenosti od približno 60 km jedan od drugog. Međutim, to rezultira problemom prijenosa podataka na druge sustave, jer je kabliranje skupo na takvim udaljenostima i uvelike smanjuje mobilnost. Stoga se za prijenos obično koristi višesmjerna odašiljačka i prijamna antena, koju, međutim, mogu locirati neprijateljski SIGINT sustavi. Svako vozilo ima četiri antene za opsege VHF, UHF i SHF, s kojima se mogu tražiti emitirajući ciljevi u sektoru širine 1-5° do 600 km i u sektoru širine 45° do oko 200 km.

Prema proizvođaču, mete s stealth svojstvima također bi se trebale moći snimati i pratiti. Prema proizvođaču, elektromagnetsko zračenje nevidljivog borbenog zrakoplova može se detektirati na udaljenosti od 20 do 200 km metodom pasivne pretrage. Normalni borbeni zrakoplovi i bombarderi trebali bi se moći lokalizirati na udaljenosti do 600 km, na visinama iznad 10 km do 1000 km. Istovremeno se mogu pratiti do 32 cilja. Domet je tako gotovo dvostruko veći nego kod AWACS-a (600 km).

Izvori 
https://web.archive.org/web/20070313083417/http://www.irna.ir/en/news/view/line-17/0609298371173728.htm

https://web.archive.org/web/20070112053645/http://www.iraq-war.ru/article/103246

https://www.israeldefense.co.il/node/36939
Stranice s nepregledanim prijevodima
Ukrajinska vojna oprema